Wall Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Wall Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Wall Creek (West Yule River), Nebenfluss des West Yule River in Western Australia